Expulsion des congrégations bezeichnet:

Expulsion des congrégations (1880)
Expulsion des congrégations (1903)